USS Astoria war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach der Stadt Astoria benannt wurden:

 Eine Astoria wurde in USS Omaha umbenannt
 USS Astoria (1917), ein beschlagnahmtes Frachtschiff
 USS Astoria (CA-34), Kreuzer der New-Orleans-Klasse
 USS Astoria (CL-90), Kreuzer der Cleveland-Klasse

Astoria